«Зелёный огонёк» — советский чёрно-белый художественный фильм  года.

Сюжет 

Сергей Кузнецов поступает на работу таксистом в таксомоторный парк и получает доживающий последние дни перед списанием «Москвич». Отправившись в свою первую поездку, Сергей старается помогать окружающим и делать свою работу добросовестно. 

«Москвич» является полноценным персонажем фильма — со своим характером, поступками и репликами.

В ролях 
 Алексей Кузнецов — Сергей Кузнецов
 Светлана Савёлова — Ира Савёлова

 Анатолий Папанов — Борис Иванович Жмуркин, таксист
 Татьяна Бестаева — Лена, невеста Коржикова
 Иван Рыжов — Василий Степанович, командированный
 Всеволод Санаев — пенсионер
 Владимир Раутбарт — грузинский учёный
 Вячеслав Невинный — Вихарев, командированный
 Василий Ливанов — Олег Николаевич Коржиков, заместитель главного хирурга
 Зоя Фёдорова — заведующая Салоном для новобрачных
 Эммануил Геллер — дедушка Шурика и Юрика
 Анна Бордье — Николь, студентка из Франции
 Жан-Марк Бордье — студент из Франции
в эпизодах:

 Зиновий Гердт — озвучивает Москвич-407Т
 Валентина Березуцкая — тётя Настя, шофёр такси
 Валериан Виноградов — таксист
 Вячеслав Гостинский — неудачник-влюблённый
 Виктор Гераскин — автоинспектор 
 Светлана Коновалова — диспетчер таксопарка
  Валентина Куценко — пассажирка
 Анатолий Касапов — таксист
 Оксана Левинсон — пассажирка-абитуриентка
 Владимир Пицек — пассажир такси, потерявший жену
 Николай Симкин — старшина ГАИ
 Дая Смирнова — продавец в цветочном магазине
 Надежда Самсонова — продавец отдела подарков в Салоне для новобрачных
 Валентина Хмара —  медсестра 
 Нина Агапова — ветеринар (нет в титрах)
 Мария Виноградова (нет в титрах)
 Наталья Гицерот — провожающая на перроне вокзала (нет в титрах)
 Светлана Дружинина — эпизод (нет в титрах)
 Маргарита Жарова — продавщица в Салоне для новобрачных (нет в титрах)
 Зоя Исаева — эпизод (нет в титрах)
 Александр Лебедев — эпизод (нет в титрах)
 Анатолий Обухов — сотрудник Салона для новобрачных (нет в титрах)
 Манефа Соболевская — диспетчер в таксопарке (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Валентина Спирина
 Режиссёр-постановщик — Виллен Азаров
 Главный оператор — Виктор Листопадов
 Художник — Василий Щербак
 Режиссёр — Фёдор Солуянов
 Звукооператор — Борис Зуев
 Композитор — Александр Флярковский
 Дирижёр — Эмин Хачатурян
 Монтаж — Лидия Лысенкова
 Грим — Людмила Баскакова
 Костюмы — Наталья Фирсова
 Редактор — Аида Репина

 Оператор комбинированных съёмок — Игорь Фелицын
 Ассистенты:
 Режиссёра — Л. Кельштейн
 Оператора — Борис Кочеров, Роман Цурцумия
 Директор картины — Наум Поляк

Факты 

 Картина получила специальный диплом за участие в программе фестиваля «Международная встреча фильмов для молодёжи» в Каннах в 1964 году.
 Песня, которую Николь напевает в такси, называется «La Chanson D’Orphee» (песня Орфея). Впервые эта песня прозвучала в фильме «Чёрный Орфей», под названием «Manhã de Carnaval». Впоследствии эту песню исполнила французская певица Далида, эта песня была записана на диске «Love in Portofino» (1959 год). Также эту песню исполняют эстрадные и джазовые коллективы всего мира.
 Герой Кузнецова напевает песню «Девойка мала» из кинофильма «Любовь и мода», которую в СССР знали главным образом в исполнении Джордже Марьяновича (русский вариант песни назывался «Ночным Белградом» и был исполнен многими отечественными исполнителями).

Примечания

Ссылки 
 «Зелёный огонёк»
 Такси в кино

Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1964 года
Фильмы СССР 1964 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы Виллена Азарова
Фильмы о такси
Фильмы о Москве
Фильмы на русском языке
Фильмы на французском языке
Молодёжные фильмы СССР